The Nation puede referirse a:
 The Nation, revista semanal de Estados Unidos. 
 The Nation, periódico diario de Tailandia.